Samuel Moore (1774-1861) -- politico statunitense, politico della Pennsylvania
Samuel B. Moore (1789-1846) – politico statunitense, sesto governatore dell'Alabama
Samuel M. Moore (1796-1875) – politico statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per la Virginia
Samuel Moore (n. 1930) – politico australiano
Samuel Moore (1774-1861) – politico statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per la Pennsylvania
Sam Moore (n. 1935) – cantante statunitense
Sam Moore (n. 1976) – politico statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti della Georgia